Михайловский сельсовет — сельское поселение в Бакалинском районе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Михайловка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года № 126-з «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан»

Население

Состав сельского поселения 

 поселок Логовка , исключенный из учетных данных Указом Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов»). 
 поселок  Пушкино (Бакалинский район), исключенный из учетных данных Законом Республики Башкортостан «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з

Примечания 

Муниципальные образования Бакалинского района
Сельские поселения Башкортостана